Benton County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Benton County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 87002340
 Benton County Courthouse (Indiana)
 Benton County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 76000733
 Benton County Courthouse (Minnesota)
 Benton County Courthouse (Mississippi)
 Benton County Courthouse (Missouri)
 Benton County Courthouse (Oregon), NRHP-Nr. 78002278
 Benton County Courthouse (Tennessee)
 Benton County Courthouse (Washington), NRHP-Nr. 76001869